Cainsville (Missouri).
Cainsville (Tennessee)